Jméno a příjmení Tomáš Vaněk má více nositelů:

 Tomáš Vaněk (výtvarník) (* 1966) – český výtvarník a VŠ pedagog, od roku 2014 rektor Akademie výtvarných umění v Praze
 Tomáš Vaněk (herec) (* 1988) – český divadelní, filmový i dabingový herec a zpěvák